Wengst ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Wengst (* 1942) deutscher evangelischer Theologe
 Udo Wengst (* 1947), deutscher Historiker